Ángel Rodríguez Campillo (Elx, 1985), pilot de motociclisme valencià
 Ángel Luis Rodríguez Díaz (Santa Cruz de Tenerife, 1987), futbolista canari
 Ángel Rodríguez López (Cayés, 1934), ciclista asturià
 Àngel Rodríguez Lozano (Figueres, 1966), figuerenc multidisciplinar
 Ángel Rodríguez Nebreda (Lleó, 1972), futbolista castellà que ocupa la posició de migcampista
 Àngel Rodríguez Ruiz (Barcelona, 1879- 1959), fundador i primer president del club de futbol Reial Club Deportiu Espanyol
 Àngel Rodríguez Vilagran (Girona, 1966), periodista català